maszáj nyelv
 maszáj nép